Tala – imię żeńskie pochodzenia greckiego
 tala – jednostka monetarna Samoa
 tala – motyw rytmiczny w klasycznej muzyce indyjskiej
 tala (talea) – średniowieczny schemat rytmiczny głosu tenorowego

Miejscowości 
 La Tala – gmina w Hiszpanii, w prowincji Salamanka
 Rosario del Tala – miasto w Argentynie, w prowincji Entre Ríos
 Tala – miasto w Egipcie, muhafazie Al-Minufijja
 Tala – miasto w Kenii, w hrabstwie Machakos
 Tala – miasto w Urugwaju, w departamencie Canelones
 Tala – wieś w Republice Cypryjskiej, w dystrykcie Pafos
 Tala – wieś w Syrii, w muhafazie Aleppo
 Tala – wieś w Syrii, w muhafazie As-Suwajda
 Tala-Mungongo – miasto w Angoli, w prowincji Malanje
 Tall Tala – wieś w Syrii, w muhafazie Al-Hasaka

Osoby 
 Tala Ashe – amerykańsko-irańska aktorka
 Szirzad Beheszti Tala – irański zapaśnik
 Jose Corazon Tala-oc – filipiński duchowny rzymskokatolicki